Bernie (Missouri), een stadje in de Amerikaanse staat Missouri

Film en televisie 
 Bernie (1996), een Franse film van Albert Dupontel uit 1996
 Bernie (2011), een Amerikaanse zwarte komedie van Richard Linklater uit 2011
 Corneil & Bernie, een Franse animatieserie
 Weekend at Bernie's, een Amerikaanse komische film van Ted Kotcheff uit 1989

Personen 
Bernie is een voornaam en bijnaam afgeleid van Bernard.
 Ben Bernie (artiestennaam van Bernard Anzelevitz) (1891-1943), Amerikaans violist, bigbandleider en componist
 Bernie Brillstein (1931-2008), Amerikaans film- en televisieproducent
 Bernie Cummins (1900-1988), Amerikaans drummer en bigbandleider
 Bernie Ebbers (1941), Canadees ondernemer
 Bernie Ecclestone (1930), Brits ondernemer en de man achter Formule 1-autoracen
 Bernie Gallacher (1967-2011), Schots voetballer
 Bernie Geoffrion (1931-2006), Canadees ijshockeyspeler en -coach
 Bernie Hamilton (1928-2008), Amerikaans acteur
 Bernie Kopell (1933), Amerikaans acteur en scenarist
 Bernie Kosar (1963), Amerikaans American footballspeler
 Bernie Mac (1957-2008), Amerikaans acteur en komiek
 Bernie Madoff (1938), Amerikaans fraudeur
 Bernie Marsden (1951), Brits gitarist
 Bernie McInerney (1936), Amerikaans acteur
 Bernie Parent (1945), Canadees ijshockeyspeler
 Bernie Sanders (1941), Amerikaans senator
 Bernie Taupin (1950), Engels-Amerikaans tekstdichter
 Bernie Williams (1968), Puertoricaans honkbalspeler en muzikant

Zie ook 
 Bernard (doorverwijspagina)
 Berny (doorverwijspagina)
 Berni (doorverwijspagina)
 Bernhard